Lilla Ulvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Ulvsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Lilla Ulvsjön, Dalarna, sjö i Säters kommun,  (2,02 km²)

Se även
Ulvsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn